

Cinema 
Ex – film del 2009 diretto da Fausto Brizzi
Ex - Amici come prima! – film del 2011 diretto da Carlo Vanzina

Codici 
 EX – codice vettore IATA di Air Santo Domingo
 Ex – codice ATEX ATmosphères ed EXplosives

Informatica 
 ex – versione estesa dell'editor di linea ed

Sport 
 EX – estremamente difficile, grado di difficoltà di una via ferrata

Tipografia
 EX – l'altezza di un carattere minuscolo indicata anche con altezza della x o parte mediana

Altro 
 Ex – in latino significa "fuori di". Si trova spesso come primo elemento di locuzioni latine quali ad esempio ex aequo, ex libris, ex voto 
 Ex – in italiano si usa per indicare uno stato o una carica ricoperta in precedenza da una persona, ad esempio ex-ministro, ex-allenatore ecc.
 Ex – in diritto indica la fonte normativa di un'affermazione: ad esempio, ...l'imputato è stato condannato ex art. 8 della legge...